Crmnica je lahko:

 Crmnica, pokrajina v Črni gori
 Crmnica, reka v Črni gori
 Crmniška nahija, nekdanje administrativno področje v Kneževini Črni gori